Lennart Molin kan syfta på:

* Lennart Molin (1913–1992), svensk militär
 Lennart Molin (född 1944), svensk teolog